Betcke ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Friedrich Betcke (1798–1864), mecklenburgischer Arzt
 Hans Betcke (1919–1992), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Betke